kaługa – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych
 Kaługa – miasto w Rosji

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kaługa – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Kaługa – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Kaługa – część wsi Nielbark w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik